Seddin bezeichnet

 Seddin (Groß Pankow), einen Ortsteil von Groß-Pankow Landkreis Prignitz in Brandenburg
 Seddin (bei Potsdam), einen Ortsteil der Gemeinde Seddiner See im Landkreis Potsdam-Mittelmark in Brandenburg
 Königsgrab von Seddin, ein fast 3000 Jahre altes Grab
 Luftschiffhafen Seddin, einen ehemaligen Luftschiffhafen in Hinterpommern

Siehe auch:
 Sedin